Söderhamn bezeichnet:
eine schwedische Stadt, siehe Söderhamn (Stadt)
eine schwedische Gemeinde, siehe Söderhamn (Gemeinde)
einen Frachtdampfer, siehe Söderhamn (Schiff)